Décisions politiques est un épisode de la série télévisée Stargate SG-1. C'est le vingt-et-unième épisode de la saison 1 et l'histoire suit directement l'épisode précédent Une dimension trop réelle. Cet épisode est un , c'est-à-dire qu'il reprend de larges extraits d'épisodes précédents de la saison.

Scénario 

À l'infirmerie, Jackson raconte ce qu'il a découvert à propos d'une attaque de la Terre par les Goa'ulds et explique qu'il a obtenu dans une réalité alternative, les coordonnées de la planète d'où l'attaque doit partir. Comme on peut s'y attendre, Teal'c, O'Neill et Carter sont sceptiques. Le lieutenant-colonel Samuels arrive avec Hammond et leur annonce qu'ils devront être présents pour l'audience avec le sénateur Kinsey, président de la commission des finances. Cette audience a pour objectif de le convaincre de poursuivre le programme porte des étoiles malgré les risques et le coût exorbitant.

L'audience commence à l'arrivée de Kinsey et les premiers propos qu'il tient laissent transparaître son hostilité à ce programme à cause de sa dangerosité et de sa nature secrète mais aussi parce qu'ils n'ont encore rien ramené comme technologie exploitable. La discussion entre Kinsey et O'Neill s'envenime rapidement, ce dernier voyant bien que, malgré sa profession de foi au début de la réunion, le sénateur possède un a priori très négatif.

Ensuite, ils commencent le passage en revue des rapports de mission de SG-1. Le premier est celui de la première mission après la réouverture de la porte. Kinsey ne semble alors pas considérer les goa'ulds comme une menace. O'Neill lui demande de relire le rapport qui relate leur mort, où ils découvrirent que les goa'ulds possédaient des boucliers d'énergie. Vient ensuite le passage en revue de d'autres missions, la première et la seconde fois où ils virent un vaisseau goa'uld, la destruction d'une civilisation entière. C'est alors que Kinsey reconnait que les goa'ulds sont dangereux. Ils abordent ensuite la question de la contamination et du parasitage avec la mort de Kawalsky et la contamination du SGC ainsi que celle d'O'Neill, ce qui donne un argument de plus à Kinsey. Il décide la condamnation de la porte et repart sur le champ. Jackson l'arrête pour lui parler de la réalité parallèle où les goa'ulds détruisirent la Terre, ce qui met encore plus en colère Kinsey qui croit à une fausse allégation de dernière minute. Il sous-estime complètement la puissance des goa'ulds en croyant qu'ils auront peur de venir et que Dieu protègera son pays. Kinsey quitte finalement la salle. Hammond confirme que toutes les opérations de la porte sont annulées et n'autorise pas Teal'c à repartir.

Anecdote 

Lors de la réunion avec Kinsley, Daniel fait une référence ironique au film Independance Day sorti 2 ans avant la diffusion de cet épisode.
 Jackson : « Mais nous avons toutes les raisons de croire que les Goa'ulds sont sur le point d'attaquer en force avec leurs vaisseaux. »
 Kinsey : « Eh bien je crois qu'ils regretteront de s'attaquer à la défense des États-Unis. »
 O'Neill : « Oh mais c'est pas vrai ! »
 Jackson : « Bien sûr il nous suffira simplement d'infiltrer un virus dans leur vaisseau spatial. »

Notes et références

Distribution 

 Richard Dean Anderson : Jack O'Neill
 Amanda Tapping : Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Michael Shanks : Daniel Jackson
 Don S. Davis : George Hammond
 Ronny Cox : Robert Kinsey
 Robert Wisden : Bert Samuels

Voir aussi 

 Saison 1 de Stargate SG-1

Épisode de Stargate SG-1

it:Episodi di Stargate SG-1 (prima stagione)#Pericolo d'attacco